Arcynopteryx är ett släkte av bäcksländor. Arcynopteryx ingår i familjen rovbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rovbäcksländor
Arcynopteryx